Cosmopolis – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Cosmopolis – film w reżyserii Davida Cronenberga z 2012 roku
 Cosmopolis – powieść Dona DeLillo
 Cosmopolis – album grupy Brygada Kryzys
 Cosmopolis – fontanna w Toruniu